Dwayne Roloson (né le  à Simcoe, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien retraité de hockey sur glace. Il occupait la position de gardien de but.

Carrière professionnelle 
Roloson n'a jamais été repêché par aucune équipe de la LNH. Il est arrivé dans les rangs professionnels en signant un contrat en tant qu'agent libre avec les Flames de Calgary. Après avoir fait la navette entre Calgary et Saint John, où il évoluait avec leur club-école, il a été échangé aux Sabres de Buffalo et a été le gardien réserviste de Dominik Hašek. Ensuite, après avoir passé deux saisons avec les Sabres, Roloson a signé un contrat avec les IceCats de Worcester de la LAH, le club-école des Blues de Saint-Louis.

En 2001, Roloson a effectué un retour dans la LNH après avoir signé un contrat avec le Wild du Minnesota. Lors de la saison 2002-2003, il a partagé la tâche de gardien de but numéro un avec Manny Fernandez. Au cours de cette saison, le Wild a participé pour la première fois de son histoire aux séries éliminatoires de la LNH. Lors de la saison 2003-2004, à l'âge de 34 ans, Roloson a participé à son premier Match des étoiles. Il a également remporté le trophée Roger-Crozier pour avoir conservé le meilleur pourcentage d'arrêt dans la LNH.

Au cours du lock-out de la saison 2004-2005, Roloson a joué en Finlande avec le Lukko Rauma.

Le 8 mars 2006, il a été échangé aux Oilers d'Edmonton en retour d'un premier choix au repêchage et d'un choix conditionnel. Le directeur général des Oilers Kevin Lowe a d'abord été sévèrement critiqué pour avoir effectué cette transaction, mais cet échange s'est finalement avéré profitable, puisque Roloson a été un joueur clé dans le succès des Oilers au cours des séries éliminatoires 2006, alors que ces derniers se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Cependant, il fut blessé lors du premier match contre les Hurricanes de la Caroline et remplacé par son substitut, Jussi Markkanen. Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay en retour du défenseur Ty Wishart.

Il se retire de la compétition à l'été 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1984-1985 || Penguins de Simcoe || LHJO || 3 ||  ||  ||  || 100 || 21 || 12,6 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Rams de Simcoe || LHJO || 1 ||  ||  ||  || 60 || 6 || 6 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Merchants de Norwich || LHJO || 19 ||  ||  ||  ||  || 55 || 3,03 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Bobcats de Belleville || LHJO || 21 || 9 || 6 || 1 ||  || 60 || 3,36 ||  || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Black Hawks de Thorold || LHJO || 27 || 15 || 6 || 4 ||  || 82 || 3,3 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Black Hawks de Thorold || LHO || 30 || 18 || 8 || 1 ||  || 108 || 3,85 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || UMass à Lowell || NCCA || 15 || 5 || 9 || 0 || 823 || 63 || 4,59 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || UMass à Lowell || NCAA || 12 || 3 || 8 || 0 || 660 || 52 || 4,73 ||  || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || UMass à Lowell || NCAA || 39 || 20 || 17 || 2 ||  || 150 || 3,84 ||  || 0 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || UMass à Lowell || NCAA || 40 || 23 || 10 || 7 ||  || 106 || 2,76 ||  || 0 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Flames de Saint-Jean || LAH || 46 || 16 || 21 || 8 ||  || 156 || 3,42 || 90 || 1 || 19 || 5 || 1 || 4 || 298 || 13 || 2,61 || 89,7 || 0 || 2
|-
| 1995-1996 || Flames de Saint-Jean || LAH || 67 || 33 || 22 || 11 ||  || 190 || 2,83 || 90,5 || 1 || 20 || 16 || 10 || 6 ||  || 49 || 2,86 ||  || 1 || 10
|-
| 1996-1997 || Flames de Calgary || LNH || 31 || 9 || 14 || 3 ||  || 78 || 2,89 || 89,7 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Flames de Saint-Jean || LAH || 8 || 6 || 2 || 0 || 481 || 22 || 2,75 || 91 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Flames de Calgary || LNH || 39 || 11 || 16 || 8 ||  || 110 || 2,99 || 89 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Flames de Saint-Jean || LAH || 4 || 3 || 0 || 1 || 245 || 8 || 1,96 || 93,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Sabres de Buffalo || LNH || 18 || 6 || 8 || 2 || 911 || 42 || 2,77 || 90,9 || 1 || 4 || 4 || 1 || 1 || 139 || 10 || 4,31 || 85,1 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Americans de Rochester || LAH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 4 || 2 || 92,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Sabres de Buffalo || LNH || 14 || 1 || 7 || 3 || 677 || 32 || 2,84 || 88,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || IceCats de Worcester || LAH || 52 || 32 || 15 || 5 ||  || 113 || 2,17 || 92,9 || 6 || 24 || 11 || 6 || 5 || 697 || 23 || 1,98 || 93,1 || 1 || 2
|-
| 2001-2002 || Wild du Minnesota || LNH || 45 || 14 || 20 || 7 ||  || 112 || 2,68 || 90,1 || 5 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Wild du Minnesota || LNH || 50 || 23 || 16 || 8 ||  || 98 || 2 || 92,7 || 4 || 4 || 11 || 5 || 6 || 579 || 25 || 2,59 || 90,3 || 0 || 4
|-
| 2003-2004 || Wild du Minnesota || LNH || 48 || 19 || 18 || 11 ||  || 89 || 1,88 || 93,3 || 5 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Lukko Rauma ||SM-Liiga || 34 || 20 || 10 || 4 ||  || 70 || 2,05 || 93,1 || 4 || 8 || 9 || 4 || 5 || 512 || 18 || 2,11 || 94,1 || 2 || 
|-
| 2005-2006 || Wild du Minnesota || LNH || 24 || 6 || 17 || 1 ||  || 68 || 3 || 91 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Oilers d'Edmonton || LNH || 19 || 8 || 7 || 4 ||  || 47 || 2,42 || 90,5 || 1 || 2 || 18 || 12 || 5 ||  || 45 || 2,33 || 92,7 || 1 || 14
|-
| 2006-2007 || Oilers d'Edmonton || LNH || 68 || 27 || 34 || 6 ||  || 180 || 2,75 || 90,9 || 4 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Oilers d'Edmonton || LNH || 43 || 15 || 17 || 5 ||  || 119 || 3,05 || 90,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Oilers d'Edmonton || LNH || 63 || 28 || 24 || 9 ||  || 166 || 2,77 || 91,5 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Islanders de New York || LNH || 50 || 23 || 18 || 7 ||  || 145 || 3 || 90,7 || 1 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Islanders de New York || LNH || 20 || 6 || 13 || 1 ||  || 53 || 2,64 || 91,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 34 || 18 || 12 || 4 ||  || 85 || 2,56 || 91,2 || 4 || 6 || 17 || 10 || 6 || 982 || 41 || 2,51 || 92,4 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 40 || 13 || 16 || 3 ||  || 128 || 3,66 || 88,6 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 606 || 227 || 257 || 42 ||  ||  || 2,72 || 90,8 || 29 || 96 || 50 || 28 || 18 ||  || 121 || 2,54 || 91,8 || 2 || 18

En équipe nationale 

| 2007 ||  || Championnat du monde || 4 || 4 || 0 || 0 || 240 || 10 || 2,5 || 91,1 || 0 ||  || align="left" | 
|-
| 2009 ||  Canada || Championnat du monde || 5 || 3 || 2 || 0 || 304 || 11 || 2,17 || 93 || 0 ||  || align="left" |

Trophées 
 Récipiendaire du trophée Aldege-« Baz »-Bastien en 2001
 Récipiendaire du trophée Roger-Crozier en 2004

Références 

Naissance en octobre 1969
Naissance en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des River Hawks de l'UMass-Lowell
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur du Lukko Rauma
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché